Villaverde y Pasaconsol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde y Pasaconsol (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villaverde y Pasaconsol (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar